Nathan Davis peut désigner :
 Nathan Davis (1812-1882), un explorateur et archéologue amateur britannique, passé à la postérité pour ses fouilles sur le site de Carthage ;
 Nathan Davis (1917-2008), un acteur américain ;
 Nathan Davis (1937-2018), un saxophoniste de jazz américain ;
 Nathan Davis (1986-), un joueur professionnel de hockey sur glace américain.